Aero A-200, een Tsjechoslowaakse laagdekker sportvliegtuig gebouwd door Aero

 A200 (Groot-Brittannië) - weg in Groot-Brittannië
 A200 (Nederland), zie Rijksweg 200